Ма́тти-Ла́ури Ло́ухивуори (, 14 сентября 1928, Хейнола, Финляндия — 31 августа 1977, Хельсинки, Финляндия) — финский , получивший популярность в начале 1950-х годов. Его наиболее известные песни — «Me tulemme taas», «Muhoksen mimmi» и «Minä soitan sulle illalla», прозвучавшие также в одноимённых кинофильмах. Кроме того, известны и его записи с вокальным ансамблем Metro-tytöt (на одной из участниц которого он женился), в том числе «Mummon kaappikello», «Vanhan myllyn taru», «Virta toi — virta vei» и др. Также Лоухивуори первым исполнил песни «Reppu ja reissumies», «Kulkurin iltatähti» и «Neljän tuulen tiellä», позже ставшие известными в исполнении Тапио Раутаваара. В 1960-е годы записал ряд песен с ансамблем Humppa-Veikot (в том числе «Elomme Päivät», записанный на музыку марша российского композитора Л. Чернецкого «Дни нашей жизни»).

Умер 31 августа 1977 года в возрасте 48 лет от алкоголизма.

Фильмография 
 Вверх ногами (1961)
 В колодце деревни Канккула (1960)
 Большой парад мелодий (1959)
 Я играю тебе вечером (1954)
 Ответ (1952)

Примечания

Ссылки 
 Матти Лоухивуори на Pomus.net
 Матти Лоухивуори на Last.fm
 
 Записи Матти Лоухивуори по каталогу Петера фон Баха
 Youtube